La Estancia ist der Name folgender Orte in Mexiko:

in Hidalgo:
 La Estancia (Actopan)
 La Estancia (Atotonilco el Grande)
 La Estancia (Chilcuautla)

in Michoacán:
 La Estancia (Huandacareo)
 La Estancia (Morelia)
 La Estancia (Parácuaro)

in Querétaro:
 La Estancia (Querétaro)

in Sonora:
 La Estancia (Sonora)